Runge är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Björn Runge
 Carl David Tolmé Runge
 Friedlieb Ferdinand Runge
 Herbert Runge
 Philipp Otto Runge

Tyska efternamn